Брим — фамилия. Известные носители:
 Брим, Вениамин Адамович (1893—1939) — филолог-германист и русист, научный сотрудник Яфетического института, профессор Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена.
 Брим, Георгий Робертович (1935—1999) — художник театра, педагог, профессор, заведующий кафедрой театрально-декорационной живописи Ташкентского театрально-художественного института им. А. Н. Островского.
 Брим, Джулиан (1933—2020) ― английский классический гитарист и лютнист.
 Брим, Чарльз-Андреас (род. 1998) ― канадский футболист.